Amerikai Egyesült Államok
 Celina, idianai település
 Celina, minnesotai települé
 Celina, ohiói település
 Celina, tennessee-i település
 Celina, texasi település
  Oroszország
 Celina, település Oroszországban, a Rosztovi terület Celinai járásának székhelye
egyéb
 Celina, női név
 2111 Tselina, aszteroida
 Celina, szovjet rádióelektronikai feldertő műhold